Racu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Racu (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Racu (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

Racu ist der Familienname von
 Petru Racu (* 1987), moldawischer Fußballspieler